Haptodus garnettensis  — вид хищных пеликозавров семейства Sphenacodontidae, существовавший в конце карбона, 305—303 млн лет назад.

Окаменелые остатки вида найдены в пластах формации Стэнтон в штате Канзас, США. Описан по частичному скелету (голотип RM 14156), найденному в отложениях аргиллита в карьере Гарнет вблизи посёлка Андерсон.

Ссылки 
 P. Currie. 1977. A New Haptodontine Sphenacodont (Reptilia: Pelycosauria) from the Upper Pennsylvanian of North America. Journal of Paleontology 51(5):927-942

Сфенакодонты
Фауна каменноугольного периода
Фоссилии, описанные в 1977 году
Ископаемая фауна Северной Америки